Sykéa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sykéa (ort i Grekland), Peloponnesos, Lakonien, 
 Sykiá (ort i Grekland, Nomós Imathías), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar